Anne Kremer (1975) – ex tennista lussemburghese
 Antoine Kremer (1951) – scienziato francese
 Gerard De Kremer, italianizzato in Gerardo Mercatore (1512-1594) – matematico, astronomo e cartografo fiammingo
 Gidon Kremer (1947) – violinista e direttore d'orchestra lettone
 Henry Kremer (1907-1992) – imprenditore britannico
 Isa Kremer, propr. Isabelle Yakovlevna Kremer (1887-1956) – soprano russa di discendenza ebraica
 Jim Kremer (1918-2000) – calciatore lussemburghese, di ruolo attaccante
 Johann Paul Kremer (1883-1965) – militare e criminale di guerra tedesco
 Józef Kremer (1806-1875) –  scrittore e filosofo polacco
 Marcos Kremer (1997) – rugbista a 15 argentino
 Michael Robert Kremer (1964) – economista statunitense, vincitore del premio Nobel per l'economia 2019
 Mitzi Kremer (1968) – ex nuotatrice statunitense
 Peter Kremer (1958) – attore tedesco
 Petra Kremer (1966) – ex cestista tedesca
 Raymond Jean Marie De Kremer, noto come Jean Ray e John Flanders (1887-1964) – scrittore belga di lingua francese e neerlandese
 Stevie Kremer (1983) – ultramaratoneta statunitense